Владимир Агибалов:
 Агибалов, Владимир Викторович (в монашестве Владимир; род. 1966) — архиерей Русской православной церкви, епископ Новокузнецкий и Таштагольский.
 Агибалов, Владимир Григорьевич (1924—?) — советский государственный и партийный деятель.